Rimi ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:
 Rimi (Nigeria), eine Local Government Area in Nigeria
 Rimi (Nepal), ein Village Development Committee in Nepal

Rimi ist der Vorname folgender Personen:
 Rimi Natsukawa (* 1973), japanische Sängerin

Rimi ist der Familienname folgender Personen:
 Abubakar Rimi (1940–2010), nigerianischer Politiker

Rimi oder RIMI ist der Name folgender Unternehmen:
 RIMI (Handelsunternehmen), eine norwegische Einzelhandelskette
 Rimi Baltic, eine Einzelhandelskette im Baltikum, Teil von RIMI
 Rimi Lietuva, eine litauische Einzelhandelskette, Teil von Rimi Baltic